Wolde ist der Name folgender Orte:
 Wolde, Ort im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Wolde (Gägelow), Ortsteil von Gägelow, Mecklenburg-Vorpommern
 Wolde, deutscher Name von Valjala, Ort in Estland

Wolde steht für:
 Wolde (Adelsgeschlecht), pommersches Adelsgeschlecht

Wolde ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar vom Wolde († 1605), deutscher Kanzler und Richter
 Demissie Wolde (* 1937), äthiopischer Marathonläufer
 Girma Wolde-Giorgis (1924–2018), äthiopischer Politiker, Präsident 2001 bis 2013
 Mamo Wolde (1932–2002), äthiopischer Marathonläufer
 Million Wolde (* 1979), äthiopischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Villa Wolde, Villa in Bremen
 Landhaus Wolde, Villa Schotteck, Landgut in Bremen
 Wold
 Wolte